Джордж Ри́чард И́стхем (; 13 августа 1914, Блэкпул, Англия — январь 2000, Южно-Африканская Республика) — английский футболист и тренер. За сборную Англии выступил всего лишь один раз в товарищеском матче, который состоялся 18 мая 1935 года, против сборной Голландии.

Джордж Ричард Истхем является отцом Джорджа Эдварда Истхема и братом Гарри Истхема.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»
Игроки ФК «Брентфорд»
Игроки ФК «Блэкпул»
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Йорк Сити»
Игроки ФК «Мансфилд Таун»
Игроки ФК «Миллуолл»
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Игроки ФК «Суонси Сити»
Игроки ФК «Рочдейл»
Игроки ФК «Линкольн Сити»
Игроки ФК «Хайд Юнайтед»
Игроки ФК «Ардс»
Гостевые игроки военного времени ФК «Болтон Уондерерс»
Тренеры ФК «Ардс»
Тренеры ФК «Лисберн Дистиллери»
Тренеры ФК «Хелленик»
Тренеры ФК «Гленторан»
Тренеры ФК «Аккрингтон Стэнли» (1891)